Джалил О’Брайен (; род. , Сан-Диего, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
О’Брайен начал баскетбольную карьеру в составе команды колледжа Юта. В первом сезоне Джалил принял участие в 22 играх и в среднем набирал 6,4 очка, 5,5 подборов и 1,2 передачи за 27,7 минут.

В 2012 году О’Брайен переехал в колледж Сан-Диего Стэйт. На втором курсе Джалил принял участие во всех 34 играх, набирая в среднем 7,2 очка, 4,5 подбора и 1,5 передачи. В последний год обучения статистика Джалила составила 10,3 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи.

Не став выбранным на драфте НБА 2015 года, О’Брайен начал профессиональную карьеру начал в фарм-клубе «Юта Джаз» — «Солт-Лейк-Сити Старз».

16 января 2016 года О’Брайен подписал 10-дневный контракт с «Юта Джаз». Дебютировав в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:82) Джалил отметился 1 подбором и 1 перехватом за 4 минуты на площадке. По истечении контракта Джалил вернулся в «Солт-Лейк-Сити Старз».

8 сентября О’Брайен подписал контракт с «Милуоки Бакс», но после 5 предсезонных игр клуб расторг с ним контракт.

Сезон 2017/2018 О’Брайен провёл в «Агуа Кальенте Клипперс».

В августе 2018 года стал игроком «Астаны».

Достижения 
  Обладатель Еврокубка: 2020/2021
  Чемпион Казахстана: 2018/2019

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Диего Стэйт Ацтекс» (баскетбол)
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Солт-Лейк-Сити Старз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Агуа Кальенте Клипперс»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Монако»